TV2 har flere betydninger:
 tv·2 – et dansk poporkester

Tv-kanaler
 Danske:
TV 2 Danmark – en dansk medievirksomhed
TV 2 – TV 2's hovedkanal
TV 2 Zulu – TV 2's ungdomskanal
TV 2 News – TV 2's nyhedskanal
TV 2 Fri – TV 2's fritid- og hobbykanal
TV 2 Sport – TV 2's sportskanal
TV 2 Charlie – TV 2's kanal for "det modne publikum"
Nordiske:
SVT 2 – en svensk tv-kanal
TV 2 Gruppen - en norsk medievirksomhed
TV 2 Norge – en norsk tv-kanal
TV 2 Nyhetskanalen – en søsterkanal til TV 2 Norge
TV 2 Zebra – en søsterkanal til TV 2 Norge
YLE TV2 – en finsk tv-kanal
 Øvrige lande:
 TV 2 (Sydafrika) – en sydafrikansk tv-kanal
 TVNZ – en newzealandsk tv-kanal, også kendt som "TV2"
 TV2 (Malaysia) – en malaysiansk tv-kanal
 TV2 (Ungarn) – en ungarsk tv-kanal

Tv-station
 TV 2 Danmark – en dansk tv-station